Zderaz is een Tsjechische gemeente in de regio Pardubice, en maakt deel uit van het district Chrudim.
Zderaz telt 287 inwoners.

Gemeente in Chrudim